Le nom Dave Reid peut faire référence à :
Dave Reid (né en 1934), joueur canadien de hockey sur glace.
Dave Reid (né en 1964), joueur canadien de hockey sur glace.
Dave Reid (né en 1979), joueur canadien de hockey sur glace.

Voir aussi